Зелёный ибис () — вид птиц из семейства ибисовых (Threskiornithidae). Выделяют четыре подвида.

Описание 
Зелёный ибис достигает в длину 65—75 см в зависимости от подвида. Самка меньше самца. У взрослой птицы глянцевое зеленовато-чёрное тело, бледно-зелёные ноги, на морде есть голые участки серой кожи.

Неполовозрелая особь намного более тусклая, но может быть отличена от похожего глянцевого ибиса, так как больше, обладает более короткими ногами и более широкими крыльями.

Зелёный ибис, как другие ибисы, летит с вытянутой шеей. Его полёт более тяжёлый и с меньшим скольжением.

Питание 
Как и другие ибисы, этот питается рыбой, лягушками и другими водными животными, а также насекомыми.

Примечания 

Ибисовые
Птицы Африки
Животные, описанные в 1838 году